Александр Блэк:
 Блэк, Александр Львович (ок. 1861—1925) — российский революционер, народник, служащий железных дорог.
 Блэк, Александр Эдуардович (1907—1970) — советский художник.